Englischer Garten, parco di Monaco di Baviera
Britzer Garten, parco di Berlino
Zoologischer Garten Berlin, giardino zoologico di Berlino

Pagine correlate 
Alter Botanischer Garten

Altri progetti